Корона королевы Марии () — корона в стиле Ар-деко, изготовленная в 1911 году ювелирной компанией «Garrard & Co», по случаю коронации короля Великобритании Георга V и его супруги Марии Текской. Корона имеет необычную для корон британских монархов форму — восемь полуарок вместо традиционных двух арок, которые удаляются, что позволяет носить корону как диадему. Корона имеет в высоту 25 см (9,8 дюйма) и весит 590 г (1,30 фунта).

Корона первоначально была украшена примерно 2200 бриллиантами, включая знаменитый 105,6 -каратный Кохинур, Куллинан III и Куллинан IV. В 1937 году некоторые драгоценные камни были перенесены в корону королевы-матери, и таким образом бриллианты короны королевы Марии были заменены на кристаллы. В 2023 году кристаллы будут заменены на бриллиант Куллинан lll ,lV и V для Коронации Карла lll и Королевы-консорта Камиллы 6 мая 2023 года.

Королева Мария в последний раз надевала корону во время коронации своего сына, короля Георга VI в 1936 году. Поле смерти Марии в 1953 году её корона вмеcте с другими сокровищами короны хранится в лондонском Тауэре. Корона будет использована 6 мая 2023 года.

Корона будет использована для Коронации  Карла lll и его супруги королевы-консорта Камиллы 6 мая 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 Знаменитые драгоценности

Реликвии
Короны Великобритании
Королевские регалии Великобритании
Индивидуальные короны